Tierbach, Tierbächlein und Tiersbach sind Gewässernamen:

 Tierbach (Entenbach), rechter Zufluss des Entenbachs bei Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tierbach (Ette), linker Oberlauf der Ette bis nach Herrentierbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tierbach (Hüribach), rechter Zufluss des Hüribachs vor Oberfuren, Gemeinde Unterägeri, Kanton Zug
 Tierbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Oppenweiler, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Tierbach (Rohrach), linker Nebenlauf der Rohrach (Eyb) bei Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Tierbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Saar) in Dudweiler, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

 Tierbächlein oder Honigbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Kloster Schöntal, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Tiersbach, rechter Zufluss des Söllbachs bei Kornberg, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Dierbach
 Herrentierbach
 Thierbach
 Wildentierbach